Lysianassa () ist in der griechischen Mythologie:

 Lysianassa (Nereide), eine Nereide
 Lysianassa (Tochter des Epaphos), Mutter des Busiris
 Lysianassa (Tochter des Polybos), Gattin des Talaos
 Lysianassa (Tochter des Priamos)